Die Football League Second Division 1963/64 war die 61. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 24. August 1963 und endete am 27. April 1964.

Zweitligameister wurde Leeds United und daneben stieg auch der zweitplatzierte AFC Sunderland in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1964/65 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bolton Wanderers und Ipswich Town die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Grimsby Town und Scunthorpe United. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1964/65 der Third-Division-Gewinner Coventry City und der Drittligavizemeister Crystal Palace die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1963-64 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1963/64
1963